El término M53 o M-53 puede referirse a:
 Messier 53: un cúmulo globular situado a 60000 años luz de distancia.
 Autopista M53: una autopista en Inglaterra.
 M53: una autopista estatal al este de Míchigan.
 Snecma M53: turborreactor francés fabricado por Snecma y principalmente usado por los aviones de Dassault.
 Cañón autopropulsado M53 de 155mm.
 M53: subametralladora húngara derivada del PPS-43 soviético.